Fossil – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon
 Fossil – wyspa w Australii, u wybrzeży Tasmanii
 FOSSIL – protokół transmisji szeregowej
 Fossil – system kontroli wersji
 Fossil – amerykańskie przedsiębiorstwo branży galanteryjnej